Я́блоко раздо́ра может означать:
 Яблоко раздора
  (, 1873) — оперетта французского композитора Жака Оффенбаха.
 Яблоко раздора (фильм) — советская кинокомедия 1962 года.
 Яблоко раздора (повесть) — детская повесть А. В. Рябинина о Троянской войне.